Mosen kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Mosen (Albæk Sogn) – en bebyggelse i Albæk Sogn
 Mosen (Asdal Sogn) – en bebyggelse i Asdal Sogn
 Mosen (Elling Sogn) – en bebyggelse i Elling Sogn
 Mosen (Hals Sogn) – en bebyggelse i Hals Sogn
 Mosen (Hørby Sogn) – en bebyggelse i Hørby Sogn
 Mosen (Tunø Sogn) – et areal i Tunø Sogn
 Mosen (Ulkebøl Sogn) – et areal i Ulkebøl Sogn